Си́тник нитеви́дный () — травянистое растение, вид рода  семейства .

Небольшое растение, обычное во влажных местообитаниях в бореальных регионах Евразии и Северной Америки.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение 7—35(60) см высотой, с ползучим корневищем с близко расположенными узлами. Стебли прямостоячие, около 1 мм в диаметре.

Листья в основании стебля чешуевидные (катафиллы), в числе двух, жёлтые до красно-коричневых, 1,5—5 см длиной.

Соцветия состоят из 3—6(10—12) цветков, ложнобоковые, густые, реже рыхлые, 1—2 см длиной. Кроющий лист соцветия как бы продолжает стебель, равный ему по длине до значительно превосходящего его. Цветки с двумя широкояйцевидными прицветничками. Доли околоцветника ланцетовидные, 2,5—4,2 мм длиной, светло-коричневые или зелёные, внутренние немного короче внешних. Тычинки в числе 6, нити 0,5—0,9 мм длиной.

Плод — почти шаровидная коробочка коричневого цвета, 2,5—3 мм длиной и 1,8—2,5 мм в поперечнике, трёхгнёздная. Семена 0,5—0,6 мм длиной.

Распространение 
Широко распространённое в бореальной зоне Северного полушария растение. Встречается от Пиренейского полуострова до Китая и Японии в Евразии, от Аляски до Гренландии в Северной Америке.

Значение и применение 
Весной молодые побеги охотно поедаются .

Таксономия 
Диагноз вида был опубликован Карлом Линнеем в книге Species plantarum: Juncus culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali — «ситник с голым нитевидным поникающим стеблем, с боковой метёлкой»

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 

Ситниковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Кормовые растения северного оленя